Пчеловодное - топоним в России:

 Пчеловодное — деревня в составе городского округа Кашира Московской области.
 Пчеловодное — посёлок станции в составе городского округа Кашира Московской области.
 Пчеловодное — остановочный пункт на участок Ожерелье -  Узловая Московской железной дороги.

См. также 

 Пчеловодный